Власково — название населённых пунктов.

Россия 
 Власково — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Власково — деревня в Яшкинском районе Кемеровской области.
 Власково — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Власково — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Власково — деревня в Великолукском районе Псковской области (Марьинская волость).
 Власково — деревня в Великолукском районе Псковской области (Букровская волость).
 Власково — деревня в Локнянском районе Псковской области (Подберезинская волость).
 Власково — деревня в Невельском районе Псковской области (Ивановская волость).
 Власково — деревня в Новоржевском районе Псковской области (Макаровская волость).
 Власково — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Власково — бывшая деревня в Бельском районе Тверской области.